Eine Mixtur ist:

 Lateinisch für Mischung
 Medizinischer Mischtrank, Arznei mit mehreren flüssigen Bestandteilen
 ein mehrchörig ausgelegtes Orgelregister, siehe auch Register (Orgel)#Gemischte Stimmen
 eine musikalische Satztechnik zur Parallelführung von Akkorden, siehe Mixtur (Musik)

Siehe auch